

Фамилия 
 
 Крейтон, Василий Петрович (1791—1863) — российский врач шотландского происхождения, лейб-медик.
 Крейтон, Владимир Николаевич (1871—1931) — русский государственный деятель, археолог, последний владимирский губернатор.
 Крейтон, Джим (1841—1862) — американский бейсболист.
  (1831—1907) — американский промышленник и филантроп, основатель Крейтоновского университета в память о своём брате Эдварде.
 Крейтон, Джон Оливер (род. 1943) — американский астронавт.
 Крейтон, Луис (род. 1977) — либерийский футболист.
 Крейтон, Люсинда (род. 1980) — ирландский политик.
 Крейтон, Манделль (1843—1901) — английский историк и священнослужитель.
 Крейтон, Сергей Николаевич (1876—1927) — полковник, командир лейб-гвардии 1-го стрелкового полка.
  (1820—1874) — американский промышленник и филантроп, старший брат и свояк Джона А. Крейтона.

Имя 
 Крейтон Абрамс (Creighton Williams Abrams Jr.) (1914—1974) — американский военный деятель, генерал.
 Крейтон Тулл Чейни (Lon Chaney Jr) (1906—1973) — американский актёр, известен под именем Лон Чейни-младший. Сын актёра немого кино Лона Чейни.

Прочее 
  — частный католический (иезуитский) университет в Омахе (Небраска, США)

См. также 
 Крайтон